Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 9-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet az orosz Larisza Lazutyina nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05